Janusz Rachoń (ur. 1946) – polski chemik
 Marek Rachoń (ur. 1976) – polski aktor dubbingowy
 Michał Rachoń (ur. 1978) – polski dziennikarz
 Stefan Rachoń (1906-2001) – polski dyrygent i skrzypek